Alfons Beentjes - een Nederlands honkballer
 Ans Beentjes - een Nederlands actrice
 Hillie Beentjes - een Nederlands generaal-majoor
 Kees Beentjes - een drummer in de voormalige Nederlandse band The Vips
 Panc Beentjes - een Nederlands hoogleraar en auteur over het Oude Testament
 Beentjes - een personage uit de kinderboekenreeks De Griezelbus
 Mathilde Beentjes - een personage uit de dramaserie Vrouwenvleugel
 Beentjes (achternaam) - een Nederlandse achternaam

Zie ook 
 Been (doorverwijspagina)
 Beentje (doorverwijspagina)